Diario AS
 Diario Clarín
 Diario Córdoba
 Diario de Noticias (Espanha)
 Diario Democracia
 Diario Frontera
 Diario de Navarra
 Diario de Pernambuco

Ver também 
Diário (com acento no "á")

Desambiguação